Molekulska formula -{C3H7I}- se može odnositi na:

 Izopropil jodid
 N-Propil jodid